Rávan – rilievo dell'isola di Suðuroy, appartenente alle isole Faer Oer, alto 432 metri.
 Rávan – rilievo dell'isola di Lítla Dímun, appartenente alle isole Faer Oer, alto 414 metri.